Чардахлы:

 Чардахлы — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Чардахлы — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Чардахлы — бывшее название села Чанлибель в Шамкирском районе Азербайджана.

См. также 
 Чердаклы